Софийски Университет «Св. Климент Охридски» () — станция Софийского метрополитена. Пересадочный узел на станцию Орлов мост Третьей линии. Открыта для эксплуатации 7 сентября 2009 года, хотя официальная церемония по открытию отложена на 8 сентября 2009 года — в стране был объявлен национальный траур.

История 
Строительство центрального участка Первой линии Софийского метрополитена встретило неожиданные трудности: участок проходил через исторический центр Софии, сквозь археологические слои, в опасной близости с историческими зданиями, являющимися архитектурными памятниками и пришлось открыть второй радиус линии 8 мая 2009 года, не соединив его с первым радиусом. Таким образом несколько месяцев обе части линии действовали автономно.
Открытием этой междинной станции, открыто и непрерывное движение по всей линии.

Местоположение и вестибюли 
Станция расположена в парковой части Борисового сада (ист. название парка) напротив здания Ректората Софийского университета.

Перед открытием станции, подземному переходу, находящемуся у университета сделан капитальный ремонт, во время которого пришлось перенести несущий пилот конструкции, стоявший на пути одного из тоннелей. В переходе и находится западный вестибюль станции. Таким образом подземный переход остаётся вне платной части станции. Однако через него имеет доступность пассажиропоток с бульвара Царя Освободителя и бульвара Васила Левского, так и многочисленные студенты из университета.

Восточный вестибюль находится в парковой части, недалеко от памятника Советской армии. На выходе из него сооружён траволатор в переходе, который связывает станцию и транспортный узел на Орловом мосту (), находящемся неподалёку от университета.

Таким образом станция является исключительно коммуникативной и ожидается, что будет одной из самых загруженных.
Поэтому при её сооружении соблюдались оригинальные архитектурные планы 80-х годов прошлого века, когда её задумали как пересадочную на Третий метродиаметр (на третью линию). Станция выполнена с островной платформой, в то время как все станции нового строительства с боковыми платформами.

С двух сторон платформы сооружены выходы, на которых стоят четыре эскалатора, лестницы и лифты для трудноподвижных граждан и матерей с детьми.

Станция однопролётная, мелкого заложения, с островной платформой. Длина платформы 102 м.

Архитектор станции: арх. Красен Андреев

Архитектор обновлений подземных переходов перед университетом и на улице Сан Стефано :Фарид Пактиавал

Галерея

Ссылки 
 Станция на сайте Софийского метрополитена

Станции Софийского метрополитена